Muel (Francja) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine.
 Muel (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii.